Senatsplakette ist eine Auszeichnung, die von einigen Städten verliehen wird.

 Senatsplakette (Berlin)
 Senatsplakette (Bremen)
 Senatsplakette (Lübeck)